O GOES-T é o terceiro da próxima geração de satélites meteorológicos a ser operado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos, dando sequencia ao sistema GOES. Os próximos satélites da série (GOES-R, S, T, e U) vão estender a disponibilidade do sistema GOES de satélites até 2036. O satélite está previsto para ser lançado ao espaço no ano de 2022, ele vai ser construído pela Lockheed Martin, o mesmo será baseado na plataforma A2100A e terá uma expectativa de vida útil de 15 anos (10 operacionais, após cinco anos de reposição em órbita).

Satélites meteorológicos
Satélites geoestacionários
2022 na exploração espacial